François-Xavier Cattiaux (1821-1898), médecin et homme politique français ;
 Louis Cattiaux (1904-1953), peintre et poète français.